Варијетет може да се односи на:
 Варијетет (лингвистика)
 Варијетет (таксономија)